Opinión hace referencia a varios artículos:

 Opinión, definición.
 Opinión pública, estado de creencia que se atribuye a una determinada sociedad en su conjunto.
 Certeza y opinión, en filosofía, grado de posesión de la verdad respecto de un conocimiento que se afirma como verdadero sin tener garantía de su validez.
 Periodismo de opinión, género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación del pensamiento de un personaje o medio de comunicación reconocido acerca de un tema.